Add-on ou Pacote de expansão  — recurso ou acessório que aperfeiçoa a coisa à qual ele é acrescentado em utensílios
 ADD — código código aeroportuário IATA para designar o Aeroporto Internacional Bole

Desambiguações de tecnologia